Bettborn (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Préizerdaul (voorheen: Bettborn), een gemeente in het Luxemburgse kanton Redange